Берн — многозначное имя собственное, встречается в виде имён, фамилий и топонимов:

Топоним 
 Берн — «союзный город», а фактически столица Швейцарии.
 СК Берн — профессиональный хоккейный клуб в Швейцарии.
 Берн — кантон в Швейцарии.
 Берн — округ в Швейцарии.
 Берн (аэропорт)
 Берн (река) — река в Дартмуре, графство Девон, Юго-Западная Англия.
 Берн-сюр-Уаз — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс.
 «» — спортивный комплекс в Эребру, Швеция.

Фамилия 
 Берн, Амос (1848—1925) — английский шахматист и шахматный журналист.
 Берн, Джерри (1938—2015) — английский футболист.
 Берн, Джон (1884—1958) — британский гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.
 
 Берн, Дэн (род. 1992) — английский футболист.
 Берн, Ивар (род. 1967) — норвежский шахматист.
 Берн, Максимилиан (1849—1923) — немецкий писатель.
 Берн, Роджер (1929—1958) — английский футболист.
 Берн, Ронда (род. 1951) — автор книг «Тайна», «Сила» и «Магия», а также автор сценария и исполнительный продюсер фильма «Тайна».
 Берн, Стефан (род. 1963) — французский теле- и радиоведущий.
 Берн, Томми (род. 1958) — ирландский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Берн, Шон Меган (род. 1962) — адъюнкт-профессор психологии Калифорнийского политехнического университета.
 Берн, Эдвин Винсент (1891—1963) — прелат Римско-католической церкви.
 Берн, Эрик Леннард (1910—1970) — американский психолог и психиатр.

Составные фамилии 
 Берн-Белькур, Этьен Проспер (1838—1910) — французский иллюстратор, гравёр и один из самых успешных художников-баталистов времён Третьей республики.
 Бёрн-Джонс, Эдвард (1833—1898) — близкий по духу к прерафаэлитам английский живописец и иллюстратор.

См. также